Ordre de l’Étoile peut désigner :
 l’ordre de l’Étoile, fondé par Jean le Bon, roi de France, en 1351 ;
 l’ordre de l’Étoile, une distinction espagnole ;
 l’ordre de l’Étoile, une distinction jordanienne.

Voir aussi 
 l’ordre de l’Étoile africaine, fondé en 1888 par le roi Léopold II de Belgique, pour récompenser les actions en faveur du Congo belge, ou de la civilisation africaine ;
 l’ordre de l'Étoile d'Anjouan, fondé en 1874 par le sultan d'Anjouan (Comores) Saïd Abdallah, réorganisé en 1892 et absorbé comme ordre colonial par la France en 1896, pour récompenser les mérites coloniaux dans l'Océan Indien, et maintenu par les Comores depuis 1963 ;
 l’ordre de l'Étoile blanche, ordre distinctif estonien créé en 1936 ;
 l’ordre de l'Étoile équatoriale ;
 l’ordre de l’Étoile d’Inde, créé en 1878 par la reine Victoria ;
 l’ordre de l'Étoile de Karageorge ;
 l’ordre de l’Étoile de Mohéli, fondé sur l'île de Mohéli (Comores) par la reine Djoumbé Fatima en 1851 ;
 l’ordre de l’Étoile noire, créé par le roi Toffa futur roi du Dahomey en 1889, remplacé par l’ordre national du Mérite ;
 l’ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction du Viêt Nam ;
 l’ordre de l'Étoile d'Orient, fondé à Bénarès en 1911 ;
 l’ordre de l’Étoile polaire, ordre suédois ;
 l’ordre de l’Étoile rouge, décoration de l’Armée rouge créée en 1930 ;
 l’ordre de l’Étoile de Roumanie, plus haute décoration roumaine fondée en 1877 ;
 l’ordre de l’Étoile de la solidarité italienne, décoration fondée en 1947, et réformé en 2011 
 l'Ordre de l'Étoile d'Italie, distinction reformé en 2011
 l’ordre de l’Étoile de Yougoslavie ou ordre de l’Étoile yougoslave, qui n’est plus attribué. 

Etoile